Депортация немцев в СССР — процесс насильственного переселения советских немцев: депортация произошла в несколько этапов и привела к коренной трансформации ареала расселения немцев на территории СССР.

Предыстория 

Уже накануне Первой мировой войны в Российской империи резко ухудшилось отношение к немцам, попавшим под подозрение в нелояльности, шпионаже и симпатиях к врагу. Этому способствовали публикации в газетах «Новое время» и «Вечернее время», подрывавшие репутацию прибалтийских немцев.

Рост антинемецких настроений вылился в немецкие погромы в Петербурге в ночь с 22 на 23 июля 1914 г.  Власти опасались повторения насилия в отношении немецкого дворянства, которым отличались революционные события 1905 года в остзейских губерниях. Курляндский губернатор С.Д. Набоков сообщал об  антинемецкой агитации с призывами к латышам расправиться с немцами в отместку за карательные экспедиции 1905-1907 гг. Принятые им и главным начальником Двинского военного округа А.Е. Чуриным распоряжения предотвратили негативное развитие событий. Но обстановка на фронтах в первые месяцы 1915 года осложнила положение немцев. Военные власти выступали за их высылку из прифронтовых районов. На этом настаивали главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта Н.В. Рузский, начальник штаба Верховного главнокомандующего Н.Н. Янушкевич и его преемник в этой должности М.В. Алексеев. Антинемецкие настроения бурно росли в среде местного латышского и эстонского населения остзейских губерний. Боясь за свое дальнейшее существование, остзейцы проникались симпатиями к Германии. А это стало уже прямым поводом для высылок, опыт которых был взят на вооружение эстонскими и латышскими большевиками, которые в феврале 1918 г. сами попытались депортировать прибалтийско-немецкое дворянство в Сибирь.

Интернирование немцев во время Первой мировой войны 
В 1915 г. в различные местности России (в основном в Поволжье и Сибирь) были выселены немцы из прифронтовых губерний России (в основном из Польши, Волыни, полосы Азовского побережья). Возвращение депортированных немцев на прежние места началось после Февральской революции 1917 год, кроме того, советско-германский договор 1918 года предусматривал возвращение на родину всех гражданских лиц, находящихся на территории договаривающихся сторон.

Депортация немцев и поляков в 1936 году 
В 1936 году 15 тысяч семей лиц немецкой и польской национальностей (около 65 тыс. человек) были выселены с Украины — территорий, прилегающих к польской границе (например из Каменец-Подольской области) — в Северо-Казахстанскую и Карагандинскую области.

Переселение прибалтийских немцев в Германию в 1939—1940 годах 

Первый крупный миграционный поток немцев охватил территории, включённые в состав СССР в 1939—1940 гг. Ещё до советизации Прибалтики правительства Эстонии и Латвии заключили соглашения с Германией, предоставлявшие балтийским немцам право на отъезд в Рейх. После установления Советской власти в этих государствах действие данного соглашения было подтверждено и распространено также на Литву и другие территории, вошедшие в состав СССР после заключения Пакта Молотова — Риббентропа.

В результате до начала Великой Отечественной войны в Германию убыло 406 тыс. немцев, в том числе:
 131,2 тыс. — из стран Балтии,
 137,2 тыс. — из бывших польских земель,
 137,2 тыс. — из Бессарабии и Северной Буковины.
Таким образом, общее число переселившихся даже превысило расчётную оценку предвоенной численности немцев на присоединённых к СССР территориях. По всей видимости, это превышение достигнуто за счёт членов смешанных семей, а также германизированных представителей автохтонного населения присоединённых территорий. Таким образом, события 1939—1940 гг. привели к практически полному исчезновению весьма многочисленной немецкой диаспоры из западных районов СССР.

В Германии немецкие репатрианты были расселены в основном на западно-польских землях, захваченных Рейхом в результате захвата и оккупации Польши в сентябре 1939 года. Одновременно с этих территорий производилось широкомасштабное выселение польского и еврейского населения.

В годы Великой Отечественной войны (1941—1945)

Депортация 1941 года 
После издания Указа Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 г. была ликвидирована Автономная Республика немцев Поволжья и произведена тотальная депортация немцев из АССР. Для этой цели заранее (по воспоминаниям жителей АССР НП, ещё 26 августа) на территорию АССР НП были введены войска НКВД. Немцам было отдано распоряжение в течение 24 часов подготовиться к переселению и с ограниченным количеством своего имущества прибыть в пункты сбора. Немецкие жители республики были вывезены в отдаленные районы Сибири, Казахстана и Средней Азии. Согласно этому указу в сентябре-октябре 1941 г. было депортировано 446 480 советских немцев (по другим данным 438 280).

В последующие месяцы депортация коснулась почти всего немецкого населения, проживающего на территории Европейской России и Закавказья, не занятых вермахтом. Переселение немцев производилось постепенно и завершилось к маю 1942 года. Всего в годы войны было переселено до 950 тыс. немцев.

367 000 немцев было депортировано на восток (на сборы отводилось два дня): в республику Коми, на Урал, в Казахстан, Сибирь и на Алтай.

Мобилизация в рабочие колонны 1942 года 
С начала 1942 года мужчины в возрасте от 15 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет, у которых дети старше 3 лет, были мобилизованы в так называемые рабочие колонны, позже получившие название трудармии. Мобилизованные немцы строили заводы, работали на лесозаготовках и в рудниках. Постановление ГКО СССР № 1123сс от 10 января 1942 года обязывало НКО мобилизовать для работы на лесозаготовках, промышленном и железнодорожном строительстве 120 тыс. немцев-мужчин в возрасте от 17 до 50 лет из числа выселенных в Новосибирскую и Омскую области, Красноярский и Алтайский края и Казахскую ССР. Постановление ГКО СССР № 1281сс от 14 февраля 1942 года значительно расширило список территорий, с которых немцы подлежали мобилизации. Наконец, постановлением ГКО № 2383сс от 7 октября 1942 года мобилизация была распространена и на немцев в возрасте от 15 до 16 и от 51 до 55 лет, также этим постановлением мобилизовывались и все женщины-немки в возрасте от 16 до 45 лет (кроме беременных и имеющих детей в возрасте до 3 лет).

Военнослужащие-немцы в РККА 
В 1920-е — 1930-е годы советские немцы призывались в Красную армию, причем даже были попытки создания немецких соединений. На 1930 год в Красной армии были в составе обычных войск - 1 эскадрон и 1 рота немцев. На июль 1934 года в РККА существовали 157-й Энгельсский немецкий стрелковый полк, немецкий батальон в 77-м стрелковом полку и две немецкие батареи. Приказом от 6 апреля 1938 года № 4//1/33791 все национальные части Красной армии были расформированы . 1938 год стал переломным в отношении к немцам — их как и представителей некоторых иных инонациональностей (финнов, поляков и других) стали ограничивать в службе в Красной армии. 24 июня 1938 года вышли постановление Главного военного совета и приказ Народного комиссариата обороны СССР № 200/ш, которые предписывали уволить из приграничных военных округов комначсостав немецкой национальности, а всех командиров-немцев (на которых есть компрометирующий материал) передать в органы НКВД. Приказ Народного комиссариата обороны СССР от 7 августа 1938 года устанавливал следующий порядок призыва немцев (и представителей некоторых иных народов) в Красную армию:
 Немцы-призывники из западных и дальневосточных регионов направлялись в строительные части;
 Немцы-призывники из внутренних областей СССР направлялись в части внутренних округов, Закавказский и Среднеазиатский военные округа.

Вскоре ограничения были скорректированы — немцев стали призывать в Красную армию на общих основаниях, но не направляли их в приграничные военные округа. Директива заместителя народного комиссариата обороны № 182738 от 3 сентября 1940 года предписывала призывать в РККА немцев, но направлять их (кроме уроженцев новых территорий СССР) в части внутренних, южных округов, а также в 1-ю и 2-ю Отдельные Краснознаменные армии.

В начале 1941 года в РККА было немного немцев-военнослужащих — гораздо меньше их доли в населении СССР. На 1 января 1941 года в РККА было 16576 немцев (0,46 % личного состава Красной армии), тогда как по переписи 1939 года немцы составляли 0,84 % населения СССР.

Численность немцев в РККА в годы войны составляла:
 На 1 июля 1942 года — 322 чел.;
 На 1 января 1943 года — 1427 чел.;
 На 1 июля 1943 года — 170 чел.;
 На 1 января 1944 года — 294 чел.;
 На 1 июля 1944 года — 169 чел.;
 На 1 января 1945 года — 183 чел.

Из этих цифр следует, что 1 июля 1942 года численность немцев в армии сократилась до нескольких сотен, затем кратковременно возросла, а к 1 января 1945 года уменьшилась менее, чем до 200 человек. Несмотря на это, в РККА сохранилось некоторое количество офицеров-немцев. На 1 мая 1944 года в РККА (без центральных управлений Народного комиссариата обороны СССР) немцами были 2 полковника, 2 подполковника и 2 майора.

Правовой статус выселенных в 1947—1956 годах 

Трудармия была расформирована только в 1947 году. Выжившим немцам разрешалось вернуться только в места выселения: Урал, Сибирь, Казахстан, где находились их родственники. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР № 133/12 д. № 111/45 от 26 ноября 1948 года все выселенные в годы ВОВ были приговорены к ссылке навечно, с наказанием в виде 20-летней каторги за побег с мест обязательного поселения.

До 1956 года подавляющее большинство немцев в местах своего проживания находились на спецпоселении и вынуждены были отмечаться ежемесячно в комендатуре. Исключением из этого являлись в основном немцы, проживавшие до 1941 года в азиатской части СССР и не подвергавшиеся выселению. В 1946—1951 эти немцы по месту своего жительства были взяты на учёт спецпоселений (они составили т. н. подконтингент «местные» в спецпоселенческой статистике), однако в реальности большая часть немцев — старожилов Урала, Сибири и Казахстана смогла избежать постановки на учёт спецкомендатур. Так, в Омской области из 46336 местных жителей немцев лишь 1142 стали спецпоселенцами, в Алтайском крае — 1130 из 17567, в Чкаловской области — 399 из 14300.

После 1945 

Начиная с 1945 года проводилась массовая депортация бывших «советских немцев» наряду с другими бывшими советскими гражданами из стран Европы в качестве спецконтингента в места отбытия наказания.

В 1948 году условия содержания советских немцев были ужесточены, что привело к новым принудительным переселениям. В 1948 году из Сталинабада ранее выселенные туда советские немцы были высланы на сельскохозяйственные работы в колхоз «Акгазы» Октябрьского района.

13 декабря 1955 года был принят Указ "О снятии ограничений в правовом положении немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении". С этого времени на руководящие посты и в контролирующие органы в населенных пунктах компактного проживания переселенных немцев стали назначать граждан СССР немецкой национальности.
29 августа 1964 года" Указ о переселении..." от 28 августа 1941 года был отменён. Часть немцев по своему желанию переехала в районы довоенного проживания,  но большинство немцев к тому времени уже обжились на новом месте и перезжать не пожелали. За период с 1939 по 1989 год, согласно данным переписей населения, численность немцев в СССР выросла с 1 миллиона 400 тысяч человек до 2 миллионов 40 тысяч человек. 
18 декабря 1991 года был принят Закон "О реабилиации жертв политических репрессий", дававший повод к обсуждению вопроса о восстановления автономии поволжских немцев на прежней территории, но начавшийся, с открытием границ, массовый переезд немцев из СССР, а потом и из России на постоянное место жительства в Германию, принятие такого решения делал бессмысленным. На сегодняшний день на территории России существует несколько национальных районов с компактным проживанием 400 тысяч немцев на их территории.

Литература 
 Вольтер Г. А. Зона полного покоя: Российские немцы в годы войны и после неё / под ред. В. Ф. Дизендорфа. — , 1998. — 416 с.

См. также 
 АССР немцев Поволжья
 Депортации народов в СССР
 Эвакуация Восточной Пруссии (1945)
 Немецкое население Калининградской области (1945—1951)
 Депортация немцев после Второй мировой войны
 Немецкие военнопленные в Советском Союзе
 Союз изгнанных
 Всесоюзное общество советских немцев «Возрождение»

Примечания

Ссылки 
 «О судьбе российских немцев» (часть 2)
 Депортация. Немцы поволжья. Russlandeutsche
 70 лет депортации — речь министра культуры Бернда Нойманна на сайте правительства ФРГ
 VIRA e.V. — 70 лет депортации: Видео-документаци, говорят свидетели
 Приказ министра внутренних дел СССР № 001067 «О переселении немцев из Калининградской области РСФСР в Советскую зону оккупации Германии» от 14.10.1947, ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 229. Л. 104—106. Заверенная копия на бланке.
 Докладная записка министра внутренних дел С. Н. Круглова И. В. Сталину, В. М. Молотову и Л. П. Берии о завершении переселения немцев из Калининградской области в Советскую зону оккупации Германии от 30.11.1948, ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 201. Л. 239—240. Заверенная копия.

Депортированные народы
Операции НКВД СССР
Массовые депортации в СССР
Российские немцы

Немцы Поволжья
Депортация немцев после Второй мировой войны